Pincarrasco puede referirse a:

 El nombre común de la planta Pinus halepensis.
 El nombre común de la planta Pinus nigra.